Звенигоро́дский уе́зд — название нескольких исторических административных единиц в составе губерний и областей Российской империи и первых лет РСФСР:

 Звенигородский уезд — уезд Киевской губернии;
 Звенигородский уезд — уезд Московской губернии.